Колонна ди Шарра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колонна ди Шарра, Джироламо (1708—1763) — итальянский куриальный кардинал.
 Колонна ди Шарра, Просперо (1707—1765) — итальянский куриальный кардинал и церковный сановник. См. также 
 Колонна — древняя итальянская фамилия, игравшая в средневековой истории Рима большую роль.